Guillaume Apollinaire, poète français (né en 1880 et mort en 1918)

Apollinaire est un nom propre théophore qui peut faire référence à :

Personnalités 
 Apollinaire l'Ancien, grammairien et rhéteur grec () ;
 Apollinaire de Laodicée dit Apollinaire le Jeune, initiateur de l'apollinarisme (315-390) ;
 Sidoine Apollinaire, poète latin et évêque de Clermont-Ferrand (430-486) ;
 Apollinaire, évêque de Valence (495?-vers 520).
 Apollinaire, fils de Sidoine Apollinaire, comte d'Auvergne puis évêque de Clermont et chef des armées auvergnates à la bataille de Vouillé (mort en 515).
 Apollinaire, abbé de l'Abbaye territoriale de Saint-Maurice d'Agaune, l'Abbaye Saint-Bénigne de Dijon et de l'Abbaye Saint-Marcel-lès-Chalon (v. 592).
 Apollinaire (1949-2021), évêque russe des vieux-croyants.

Saints 
 Voir .

Toponymes 
 « L'Apollinaire », surnom de l'Université pontificale du Latran dont le siège fut au palais Saint-Apollinaire entre 1824 et les années 1930 ;
 Voir aussi : .

Divers 
 Jeux apollinaires, jeux institués à Rome en l'honneur d'Apollon.

Nom théophore

pl:Apollinaire